

Прізвище 

 Алессандро Селін — бразильський футболіст, нападник луцької «Волині».
 Селін Євген Геннадійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Селін Євген Сергійович — український футболіст, захисник збірної України та київського «Динамо».
 Луї-Фердінан Селін — французький письменник, лікар.
 Селін Олександр Іванович (1816—1877) — літературознавець.

Ім'я 
Селін — жіноче ім'я, форма імені Селіна.
 Селін Семаан Вернон (1982, Бейрут, Ліван) — лівано-канадська дизайнерка.
Прізвища